Лутохин Долмат Александрович (—, ) — российский издатель, , издатель журналов «Экономист» (1922), «Вестник литературы», альманаха «Утренники».

Биография 
Из дворян. Окончил Харьковский университет. В 1905—1906 гг. участник студенческого социал-демократического движения. Арестован в Петрограде 16 августа 1922 г. По постановлению Президиума ВЦИК от 21 августа 1922 г. подлежал высылке за границу. Выехал за границу вместе с семьей 12 февраля 1923 г.

31 мая 1923 г. переехал из Берлина в Прагу.

В Праге сотрудничал в газете «Огни», журналах «Воля России» и «Записки Института изучения России»; принимал участие в собраниях русской интеллигенции, получивших название «Збраславские пятницы».

В СССР вернулся из Чехословакии в 1927 г., работал старшим научным сотрудником ЦНИИ бумажной промышленности. По постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 14 марта 1935 г. выслан в Уфу сроком на 5 лет «как социально-опасный элемент». По постановлению того же органа от 7 февраля 1936 г. высылка отменена, разрешено вернуться в Ленинград.

Умер в блокаду.

Источники 
ГАРФ. Ф. 636, 1 оп., 101 ед. хр., 1904—1933.

Сочинения 
 Лутохин Д. А. Граф С. Ю. Витте как министр финансов. — Пг., 1915. — 40 с.
 Лутохин Д. Воспоминания о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 5—7
 Лутохин Д. Советская цензура: (По личным воспоминаниям) / Д.Лутохин // Архив русской революции. — Т.XII. — Берлин, 1923. — С. 157—166.
 Лутохин Д. А. Новые районы Карело-Финской ССР (географический очерк) // Природа. — 1940. — № 8. — С. 8—12.
 Лутохин Д. Горький в период 1923—1924 г. // Литературный Ленинград. 1940. № 11/12. С. 24-26.
 Лутохин Д. А. Зарубежные пастыри // Минувшее. Т. 22. СПб., 1997. С. 7-111.

Библиография 
 Дойков Ю. Две судьбы: (Питирим Сорокин и Далмат Лутохин) // Высшее образование в России. — 2000. — № 4. — С. 135—141.
 Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину (1923—1925) / Публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005—2006 годы. СПб., 2009.

Издатели Российской империи
Выпускники Харьковского университета
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Репрессированные в СССР
Жертвы блокады Ленинграда